Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Tianjin Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený čínský pár Sü I-fan a Čeng Saj-saj, který ve finále zdolal chorvatsko-americkou dvojici Darija Juraková a Nicole Melicharová po setech 6–2, 3–6, až v superitebreaku poměrem míčů [10–8].

Obě šampionky vyhrály první společný titul a do žebříčku WTA si připsaly 280 bodů. Sü získala třetí a Čeng druhou deblovou trofej na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Chan Sin-jün /  Martina Hingisová (1. kolo)
  '''Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (vítězky)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (semifinále)
  Kateryna Bondarenková /  Olga Savčuková ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2015
Tenis v Číně v roce 2015